Quenin peut désigner :
 Saint Quenin (v. 500-v. 579), évêque de Vaison ;
 Isabelle Quenin (1959-), journaliste française ;
 Jérôme Bellay, né Dominique Quenin (1942-), journaliste et patron français ;
 Hugues Quenin, architecte français ;
 Yvan Quenin (1920-2009), joueur et dirigeant français de basket-ball ;